Alexandre Posse (né le  à Chamoson en Suisse) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HC Sierre || LNB ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || HC Sierre || LNB ||40 ||3 ||1 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || HC Sierre || LNB ||34 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Sierre || LNB ||42 ||2 ||3 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Sierre || LNB ||42 ||5 ||16 ||21 ||20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2007-2008 || HC Ajoie || LNB ||37 ||6 ||13 ||19 ||14 ||14 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2008-2009 || HC Ajoie || LNB ||39 ||10 ||9 ||19 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2009-2010 || HC Ajoie || LNB ||45 ||5 ||14 ||19 ||24 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2010-2011 || HC Ajoie || LNB ||42 ||3 || 4|| 7|| 12|| 7|| 0|| 1|| 1||2 
|-
|2011-2012 || HC Ajoie || LNB ||41 ||2 || 4|| 6|| 16|| || || || || 
|-
|2012-2013 || HC Red Ice || LNB ||37 ||4 ||9 ||13 ||22 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2013-2014 || HC Red Ice || LNB ||17 ||2 ||4 ||6 ||10 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2014-2015 || HC Sierre ||  ligue ||22 ||10 ||18 ||28 ||24 ||15 ||7 ||16 ||23 ||6 
|-
|2015-2016 || HC Sierre || ||30 ||14 ||23 ||37 ||12 ||5 ||3 ||2 ||5 ||14
 |-
|2016-2017 || HC Sierre ||  ligue ||31 ||11 ||16 ||27 ||6 ||5 ||4 ||4 ||8 ||6 
|-
|2017-2018 || HC Sierre ||  ligue ||15 ||10 ||15 ||25 ||8 ||8 ||2 ||2 ||4 ||4

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mai 1986
Naissance dans le canton du Valais
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont